Rhoden est un patronyme porté notamment par :
 
 Alyssa Rhoden, astronome américaine,
 George Rhoden (1926-), athlète jamaïcian,
 Rick Rhoden (1963-), joueur de baseball et golfeur américain,
  (1975-2021), bodybuilder jamaïcain.

Patronyme anglais